Флаг сельского поселения Акси́ньинское — официальный символ сельского поселения Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5028.

Флаг сельского поселения составлен на основании герба сельского поселения Аксиньинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине белую горизонтальную волнистую полосу шириной в 1/9 ширины полотнища, сопровождённую вверху жёлтой четырёхлучевой звездой, а внизу — тремя жёлтыми снопами».

Обоснование символики 
Белая волнистая полоса символизирует основную водную артерию поселения — реку Северку. На берегах реки и её притоков расположены многие населённые пункты сельского поселения. Природную символику дополняет цветовая гамма флага: белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания и голубой цвет — символ бескрайнего неба и водных просторов; чести, благородства и духовности, аллегорически указывают на чистоту природы Аксиньинского поселения.

Символика жёлтых (золотых) снопов на флаге поселения многозначна:

 ряд сёл и деревень Аксиньинского сельского поселения имеет долгую историю и на протяжении многих лет традиционным занятием местных жителей было сельское хозяйство, отражённое на флаге жёлтыми снопами. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

 Три снопа образно символизируют три сельских округа: Аксиньинский, Большеалексеевский и Мещеринский, территории которых составили сельское поселение Аксиньинское.

Сноп — символ единения, общности, уверенности.

Звезда символ связи, путеводности, жизненной силы, энергии говорит об Аксиньинском сельском поселении как о молодом, динамично развивающемся, устремлённом вперёд муниципальном образовании, с обособленной территорией «Мещерино-1».

Примечания 

Флаги с изображением четырёхконечных звёзд
Флаги с изображением снопа